Теорема Каратеодори о выпуклой оболочке
Принцип соответствия границ
Теорема Каратеодори о продолжении меры